Saalhof (ursprünglich Teil einer Königspfalz) steht für:

 Schloss Saalhof in Maishofen
 einen Teil der ehemaligen Königspfalz in Frankfurt am Main; siehe Saalhof

Siehe auch:
 Salhof
 Seilhofen